Dinter peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur (Artur) Dinter (de) (1876, Mülhausen (Mulhouse)  1948, Offenbourg), un écrivain, philosophe et homme politique allemand (NSDAP) 
 Daan van Dinter (nl) (né en 1989, Tilbourg), footballeur néerlandais 
 Edme Dinter
 (Christian) Gustav Friedrich Dinter (de) (1760, Borna  1831, Königsberg), théologien protestant et pédagogue allemand
 (Moritz) Kurt Dinter (de)(1868, Bautzen  1945, Neukirch), botaniste et explorateur allemand.

Plusieurs genre et espèces de plantes ont été nommés d'après lui : 
 Dintera (pt)
 Aloe dinteri (en)
 
 
 
 
 
 Richard Dinter (sv) (né en 1964 à Stockholm), un fabricant suédois de courts métrages et producteur de radio. 

Patronyme allemand